Lipsyte ist der Familienname von:

Robert Lipsyte (* 1938), amerikanischer Sportjournalist und Schriftsteller
Sam Lipsyte (* 1968), amerikanischer Schriftsteller, Sohn von Robert Lipsyte